Immenstedt peut faire référence à :
 Immenstedt, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Immenstedt, commune allemande de l'arrondissement de la Frise-du-Nord, en Schleswig-Holstein.